

Вілрайт — місто, штат Кентуккі
 Вілрайт — селище, штат Массачусетс